Il Pool A della zona Euro-Africana Gruppo II nella Fed Cup 2011 è uno dei 2 gironi in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B)

Finlandia vs. Marocco

Marocco vs. Portogallo

Finlandia vs. Portogallo

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011